Paradise City steht für:

 Paradise City, Song von Guns N’ Roses
Paradise City (2007, Fernsehserie), im Jahr 2007 erschienene Fernsehserie
 Paradise City  (2019), Film von John Marco Lopez
 Paradise City (2021, Fernsehserie), im Jahr 2021 erschienene Fernsehserie von Ash Avildsen
 Paradise City (2022), in Produktion befindlicher Film von Chuck Russell